O Parlamento Brasileiro foi um órgão legislativo brasileiro existente entre 1962 e 1963. Foi criado sob um acordo feito por João Goulart e o Exército Brasileiro, que estava insatisfeito com a possibilidade de ter um presidente socialista. Em 1963 foi feito um plebiscito para ser decidido a forma política do Brasil. O resultado final deu a vitória ao presidencialismo. O plebiscito estava programado para 1965, ano em que terminava o mandato de João Goulart.

Ver também 
 Quarta República Brasileira

História política do Brasil
Parlamentarismo
República populista
Poder Legislativo do Brasil